Termin GGS ima više značenja.

 Glukozilglicerat sintaza, enzim
 Global Geo Services, norveško seizmičko preduzeće